Ramon de Cabrera (vers 1235 - 1296) va ser un noble català de la Baixa edat mitjana, baró de Montclús, senyor del castell d'Anglès i del castell de Brunyola. Com a propietari dels mencionats castells, era per tant senyor de les valls d'Anglès durant la major part del

Orígens familiars 
Ramon de Cabrera era el segon fill de Guerau V de Cabrera i de Ramona de Montcada. El seu germà gran era Guerau VI de Cabrera, i la seva germana Margarida de Cabrera.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Alamanda de Montclús, del llinatge dels Montseny, i va tenir un fill, Bernat I de Cabrera.

Fets destacats 
Va obtenir del seu pare (Guerau V de Cabrera) el castell d'Anglès i el de Brunyola el 1242, com a herència separada del vescomtat de Cabrera (títol que ostentava el primogènit, Guerau VI). Junt amb la seva muller - Alamanda de Montclús (~1240) - va governar el castell i la vila d'Anglès fins que el 1279 el vengueren a Berenguer de Gornal per 17.000 sous barcelonesos de tern, tornant-lo a recuperar anys més tard. Ramon de Cabrera va esdevenir baró de Montclús al comprar el títol al seu nebot (per partida doble) Riembau II de Montclús, fill del seu cunyat Guillem II de Montclús en matrimoni amb la seva germana, Gueraua de Cabrera.

El 1278, en morir el seu germà Guerau VI de Cabrera, vescomte de Cabrera, i tal com constava al testament d'aquest de data de 12 de juliol, va acollir la seva neboda, anomenada Marquesa, fins que quatre anys més tard aquesta es va casar amb el comte Ponç Hug IV d'Empúries. En morir Marquesa sense descendència, el vescomtat de Cabrera va passar al fill de Ramon, Bernat I de Cabrera.

Tradicionalment s'ha considerat que Ramon de Cabrera va acompanyar a Jaume II a la Guerra de Sicília, morint en combat el 1298 (per dates cronològiques, coincideix amb el Setge de Siracusa)., però Martínez Giralt situa la seva mort el 1296 partint dels documents de l'homenatge prestat pels homes del terme de Sant Iscle a la seva vídua Alamanda, i del jurament que el seu fill Bernat I de Cabrera, dominus de Montecluso, féu a l'abat de Sant Cugat del Vallès pels feus que tenia en nom seu. Per tant, el Ramon de Cabrera que morí a Sicília el 1298 no devia ser ell sinó un personatge homònim, potser el Ramon de Cabrera vicecanceller reial i canonge de Lleida.

Referències 

Barons catalans històrics
Cabrera (llinatge)